Севешть () — село в Румунії, у повіті Нямц. Входить до складу комуни Реучешть.
 Севешть () — село в Румунії, у повіті Димбовіца. Входить до складу комуни Браніштя.